Алиотти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1640—1690) — итальянский францисканец, органист и композитор.
  (род. 1984) — американская фигуристка.
  (род. 1954) — американский футбольный тренер.
  (? — 1563) — итальянский католический епископ.